Příjmení Tyszkowski nosí více významných osobností:

 Antoni Tyszkowski (1???–1895) – rakouský politik polské národnosti
 Józef Tyszkowski (1830–1882) – rakouský politik polské národnosti
 Paweł Tyszkowski (1870–1920) – rakouský politik polské národnosti

Externí odkazy